Trirhinopholis nuchalis est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
Trirhinopholis nuchalis Boulenger, 1893, synonyme de Plagiopholis nuchalis (Boulenger, 1893)
Trirhinopholis nuchalis Smith, 1930, synonyme de Plagiopholis nuchalis Angel, 1929

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Pseudoxenodontidae